Die DDR-Jugendliga 1986/87 war die höchste Fußballliga der Altersklasse (AK) 15/16 auf dem Gebiet der DDR, die vom DFV durchgeführt wurde. Wie im Vorjahr wurde der Meister in der zweigleisigen Jugendliga ermittelt. Den 30. Jugendmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich zum ersten Mal der FC Carl Zeiss Jena, der im Finale gegen den 1. FC Magdeburg gewann.


Teilnehmer und Modus 
An der Jugendliga für die Altersklasse (AK) 15/16 nahmen 25 Mannschaften der Vorsaison und die vier Aufsteiger aus den 15 Bezirken auf dem Gebiet der DDR teil. Diese wurden in zwei Staffeln zu 14 bzw. 15 Mannschaften aufgeteilt, die an 26 bzw. 30 Spieltagen die Teilnehmer für das Finale und das Spiel um Platz drei ermittelten. Gespielt wurde nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel. Die Finalbegegnungen fanden auf neutralem Platz statt. Absteigen mussten die Mannschaften, die am Ende der Saison in den beiden Staffeln ab Platz dreizehn einkamen. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 16. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1970).

Staffel A

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel B

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Spiel um Platz 3 

|}

Finale

Aufstiegsspiele zur DDR-Jugendliga 
An den Aufstiegsspielen zur DDR-Jugendliga nahmen die 15 Jugend-Bezirksmeister teil, die in zwei Runden im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel, die vier Aufsteiger zur Folgesaison ermittelten.

1. Runde 

|}
Durch ein Freilos zog die BSG KKW Greifswald direkt in die 2. Runde ein.

2. Runde 

|}

Literatur

Einzelnachweise 

1987
Fußballsaison 1986/87